Stimmenfang steht für:
 Wahlstimmengewinnung durch einseitig positive Darstellung der Kandidatenziele oder sogar durch Versprechungen
 ein Jazzfestival, siehe Internationaler Jazzpreis der Nürnberger Nachrichten